Londonderry steht für:

in Nordirland:
 die Stadt Derry, City of Londonderry
 County Londonderry, eine Grafschaft
 ein traditionelles irisches Lied

in St. Lucia:
 Londonderry (St. Lucia), Ort in Laborie

in den Vereinigten Staaten:
 Londonderry (New Hampshire)
 Londonderry (Ohio)
 Londonderry (Vermont)
 Londonderry Township (Ohio)
 Londonderry Township (Pennsylvania)

in Chile:
 Londonderry (Insel), eine Insel in der Provinz Antártica Chilena

als Adelstitel:
 Marquess of Londonderry

als Familienname:
 Annie Londonderry (* 1870 oder 1871; † 1947), die erste Frau, die mit dem Fahrrad die Welt umfuhr